Paliurus elegans är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Paliurus elegans ingår i släktet Paliurus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
elegans